McPherson County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 McPherson County (Kansas)
 McPherson County (Nebraska)
 McPherson County (South Dakota)